16:9 (1.7:1) format je prikaza širine 16 i visine 9 jedinica. Od 2009. godine ovaj format je najkorišteniji format ekrana televizora i monitora. Internacionalni je standardni format za televiziju visoke razlučivosti (HDTV), 1080p (Full HD) i digitalnu televiziju. Obrnuti format, 9:16, korišten je u većini mobilnih telefona. Zamijenio je dosadašnji format 4:3.

Česte rezolucije u formatu 16:9
U donjoj tablici nalaze se česte rezolucije u formatu 16:9.
{| class="wikitable sortable"
|-
! Širina !! Visina !! Standard
|-
| 640 || 360 || nHD
|-
| 720 || 405 ||
|-
| 848 || 480 ||
|-
| 960 || 540 || qHD
|-
| 1024 || 576 ||
|-
| 1280 || 720 || HD
|-
| 1366 || 768 ||
|-
| 1600 || 900 || HD+
|-
| 1920 || 1080 || Full HD
|-
| 2048 || 1152 ||
|-
| 2560 || 1440 || QHD
|-
| 2880 || 1620 ||
|-
| 3200 || 1800 ||
|-
| 3840 || 2160 || 4K UHDTV
|-
| 4096 || 2304 ||
|-
| 5120 || 2880 || 5K
|-
| 7680 || 4320 || 8K UHDTV
|-
| 8192 || 4608 ||
|-
| 15360 ||8640 || 16K
|-

Izvori

Televizijska tehnologija